En route,  roman de Joris-Karl Huysmans, publié en 1895. 
 En route,  chanson soviétique composée en 1954 par Vassili Soloviov-Sedoï
 En route !,  film d'animation américain réalisé par Tim Johnson, sorti en 2015

Voir aussi
 

Homonymie de titre